Carl Hagenbeck (1844-1913), marchand d'animaux sauvages, concepteur et directeur de parc zoologique allemand ;
 John Hagenbeck (1866-1940), marchand d'animaux, écrivain et producteur de cinéma allemand.

Voir aussi 
 Cirque Hagenbeck
 Tierpark Hagenbeck, un parc zoologique allemand situé à Hambourg.